Alexanum ist der lateinische Name von:

 Alessano, italienische Gemeinde
 Titularbistum Alexanum, ehemaliges römisch-katholisches Bistum mit Bischofssitz in Alessano